Der ICC Intercontinental Cup 2011–13 war die sechste Ausgabe des ICC Intercontinental Cups, des internationalen First-Class-Cricket-Wettbewerbs für Nationalmannschaften, die keinen Test Match Status besitzen. Der zweigleisige Turniermodus mit schwächeren Mannschaften im ICC Intercontinental Shield wurde eingestellt.

Modus 
Die Spiele fanden zwischen Juni 2011 und Oktober 2013 statt. Zurückgekehrt sind die Mannschaften aus Namibia und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die sich über ihre Leistungen in der World Cricket League Division 2 empfohlen hatten. Die Mannschaft aus Simbabwe, die beim ICC Intercontinental Cup 2009–2010 als Vollmitglied des ICC teilgenommen hatte, trat in diesem Turnier nicht mehr an. Als Neuerung wurde in Erwägung gezogen, Abendspiele auszurichten, wobei bei Dunkelheit mit einem pinken Ball gespielt werden sollte. Dieses diente als Erprobung des pinken Balles um diesen auch bei Testspielen einsetzen zu können.

Erstmals wurde parallel zu den Spielen über vier Tage auch jeweils zwei One-Day International ausgetragen. Diese dienten nach einem Beschluss des ICC als Qualifikation für den Cricket World Cup 2015.

First-Class Turnier

Tabelle 

TV = Titelverteidiger

Spiele 
Jedes Team tritt gegen jedes andere jeweils einmal an. Dabei wird den Teams jeweils ein Zeitraum von zwei Monaten vorgegeben, in dem sie das Spiel austragen sollen.

Runde 1 
Diese Spiele sollen im Juni und Juli 2011 ausgetragen werden:

Runde 2 
Diese Spiele sollen im September und Oktober 2011 ausgetragen werden:

Runde 3 
Diese Spiele sollen im März und April 2012 ausgetragen werden:

Runde 4 
Diese Spiele sollen im Juni und Juli 2012 ausgetragen werden:

Runde 5 
Diese Spiele sollen im März und April 2013 ausgetragen werden:

Runde 6 
Diese Spiele sollen im März und April 2013 ausgetragen werden:

Runde 7 
Diese Spiele sollen im September und Oktober 2013 ausgetragen werden:

Finale

One-Day Turnier 
Im Rahmen der First-Class-Begegnungen wurde ein One-Day-Turnier ausgetragen, das seit Februar 2012 als ICC World Cricket League Championship bezeichnet wurde. Nach Abschluss des Turniers qualifizierten sich die ersten beiden Mannschaften, Irland und Afghanistan, für den Cricket World Cup 2015, während die verbliebenen sechs Mannschaften in einem weiteren Turnier gegen Mannschaften der Divisionen Zwei und Drei der ICC World Cricket League 2009–14 um die letzten beiden Plätze spielten.

Tabelle

Spiele

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Runde 4

Runde 5

Runde 6

Runde 7

Weblinks 
 Wettbewerb auf Cricinfo

Einzelnachweise 

2011–2013
Cricket 2011
Cricket 2012
Cricket 2013